Mątki bezeichnet folgende Dörfer in Polen:
 Mątki (Jonkowo), Dorf der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Mondtken, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Mątki (Ryjewo), Dorf der Gmina Ryjewo, Powiat Kwidzyński in der Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Montken, Kreis Stuhm, Ostpreußen/Danzig-Westpreußen